Pentagramma kan syfta på:

 Pentagramma (djur) – ett släkte av insekter
 Pentagramma (växter) – ett släkte av växter